Зна́менское се́льское поселе́ние — сельское поселение, входящее в состав Морозовского района Ростовской области.

Административный центр поселения — посёлок Знаменка.

История 
Ранее посёлок Знаменка имел название совхоз «Россия».

Главой поселения 12.10.2008 года избран Сергей Иванов. Срок его полномочий — 4 года.

Административное устройство 
В состав Знаменского сельского поселения входят:
 посёлок Знаменка;
 хутор Александров;
 разъезд Кумшелек;
 хутор Николаев;
 хутор Нифонтов;
 посёлок Разлатный;
 посёлок Табунный;
 посёлок Чистые Пруды.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Морозовского района